Averardo Ciriello (1918-2016) – illustratore italiano
 Chris Ciriello (1985) – hockeista su prato australiano
 Marco Ciriello (1975) – scrittore e giornalista italiano
 Pasquale Ciriello (1950-2014) – docente, costituzionalista e politico italiano
 Raffaele Ciriello (1959-2002) – fotografo e fotoreporter di guerra italiano

Pagine correlate 
 Cirielli